Gunderup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Gunderup (Herfølge Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Herfølge Sogn
 Gunderup (Horne Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Horne Sogn
 Gunderup (Hvidbjerg Sogn) – en bebyggelse i Hvidbjerg Sogn
 Gunderup (Kollund Sogn) – en bebyggelse i Kollund Sogn
 Gunderup (Sevel Sogn) – en bebyggelse i Sevel Sogn
 Gunderup (Strandby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Strandby Sogn
 Gunderup (Svenstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Svenstrup Sogn
 Gunderup (Vrejlev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vrejlev Sogn
 Gunderup (Aalborg Kommune) – en landsby i Gunderup Sogn, Aalborg Kommune
 Gunderup (Årre Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Årre Sogn